Universidad San Marcos puede referirse a:

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (UNMSM) Universidad pública en la ciudad de Lima, Perú. La primera universidad fundada oficialmente y la más antigua de América.
 Universidad San Marcos (Tuxtla Gutiérrez), (USAM) Universidad privada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México.
 Universidad Regional San Marcos, (URSM) Extinta universidad privada en la ciudad de Concepción, Chile.